USS Walke je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Walke (DD-34) 
 USS Walke (DD-416) 
 USS Walke (DD-723)

Walke